Das Mixed der Wimbledon Championships 2010 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Anna-Lena Grönefeld und Mark Knowles. Im Finale besiegten Cara Black und Leander Paes Lisa Raymond und Wesley Moodie in zwei Sätzen. Dies war ihr dritter gemeinsamer Grand-Slam-Titel.

Preisgelder 
Bei den French Open 2010 wurden im Mixed die folgenden Preisgelder für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt.

Setzliste 
Alle gesetzten Paare hatten ein Freilos für die erste Runde.

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Spielplan auf ITFtennis.com (englisch)
 Spielplan auf WTAtennis.com (englisch; PDF; 189 kB)

Mixed
2010